Minaret Peak ist der Name folgender Erhebungen:

 Minaret Peak (Antarktika), Gipfel der Marble Hills, Antarktika
 Minaret Peak (British Columbia), Gipfel in der Provinz British Columbia, Kanada
 Minaret Peak (Montana), Berggipfel im Flathead Count, Montana, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 The Minarets